Tamen steht für
 Ana Tamen, portugiesische Regisseurin
 Pedro Tamen (1934–2021), portugiesischer Lyriker und Übersetzer

Siehe auch:
 Tammen